Conradt ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Püttger-Conradt, deutscher Zoologe und Journalist
 Dirk-Michael Conradt (* 1951), deutscher Motorjournalist
 Gerd Conradt (* 1941), deutscher Kameramann, Regisseur, Autor und Dozent für Videopraxis
 Karl Conradt (1847–1922), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Max Conradt (1871–nach 1933), deutscher Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Max Conradt (Journalist), deutscher Journalist
 Otto Conradt (1897–1969), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Uwe Conradt (* 1977), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Conrad (Begriffsklärung)
 Konrad (Begriffsklärung)
 Conrath
 Konrath
 Konrád